Fernando Carvalho Ferreira, athlète brésilien 
, cycliste portugais